Brditschka ist der Familienname folgender Personen:

 Heino Brditschka (* 1950), österreichischer Flugzeugbauer